Кэйсукэ Киносита (, 5 декабря 1912, Хамамацу — 30 декабря 1998, Токио) — японский кинорежиссёр.

Биография 
Из семьи лавочника. С 8 лет — к неудовольствию родителей — увлёкся кино. Бежал в Киото, чтобы стать режиссёром, был возвращён домой. В конце концов, с 1935 года начал работать ассистентом кинооператора, в том числе — на фильмах Ясудзиро Одзу, писал киносценарии. В качестве режиссёра-постановщика дебютировал в 1943 году. Снял 50 фильмов, многие из которых были отмечены национальными и международными премиями. Входил в творческое объединение Четыре всадника вместе с Акирой Куросавой, Масаки Кобаяси, Коном Итикавой.

Избранная фильмография 
 1943: Порт в цветах
 1944: Армия
 1946: Утро семьи Осонэ
 1947: Замужество
 1947: Феникс
 1948: Женщина
 1948: Нарушенный завет
 1949: Призрак Ёцуи (по пьесе театра кабуки)
 1949: Дырявый барабан 
 1951: Кармен возвращается домой (первый цветной фильм в Японии)
 1952: Чистая любовь Кармен
 1953: Японская трагедия
 1955: Двенадцать пар глаз (Золотой глобус)
 1955: Ты была подобна дикой хризантеме
 1958: Легенда о Нараяме (номинация на Золотого льва Венецианского МКФ, премия Майнити за лучшую режиссуру и лучший фильм)
 1959: Лепестки на ветру
 1959: Прощание с весной
 1960: Река Печальной флейты
 1960: Весенние мечты
 1961: Вечная любовь (номинация на Оскар за лучший иностранный фильм)
 1963: Легенда или быль?
 1976: Любовь и разлука в Шри Ланке
 1979: Мой сын убит! 
 1980: И отец, и мать
 1983: Дети Нагасаки 
 1986: Большие радости, маленькие горести
 1988: Отец

Признание 
 Орден Восходящего солнца (1984)

Примечания

Ссылки 
 Фильмография на сайте Легенды кино 
 Екатерина Пучкова. Кэйсукэ Киносита: Хранитель дома. «Сеанс», 2012 г.
 Мусиенко В. Г. Гуманизм в объективе. История режиссера Киносита Кэйсукэ: как пропагандист войны стал революционером японского кино. «Дискурс», 2022 г.

Режиссёры фильмов жанра тямбара